Бланкан:

 Бланкан, Джузеппе (1566—1624) — итальянский астроном.
 Бланкан — крупный ударный кратер на Луне.